

Note